86 км — упразднённая казарма (населённый пункт) в 1997 году  в Амурском районе Хабаровского края России. Входила в Литовское сельское поселение.

География 
Расположена в центральной части края, в пределах Среднеамурской низменности при  железнодорожной линии Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре, у реки Большой Золотой.

История 
Поселение железнодорожников (железнодорожная казарма) появилось при строительстве железнодорожной линии Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре (дата открытия 1940).

Упразднена постановлением Хабаровской краевой Думы Хабаровского края от 26.04.1997 № 98.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Транспорт 
Автомобильный (дорога Форель-Вайдан) и железнодорожный транспорт.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 1997 году
Исчезнувшие населённые пункты Амурского района
Появились в 1940 году в России
Населённые пункты, основанные в 1940 году